ISR steht für:
 Indian State Railways (ISR), Bezeichnung der indischen Staatsbahnen bis 1951
 Industrial Strength Records, US-amerikanisches Hardcore-Techno-Label
 Information Systems Research, Wissenschaftliche Zeitschrift der Betriebswirtschaftslehre
 Innensechsrund oder Torx, Definition in der ISO 7380
 Institut für Stadt- und Regionalforschung, Einrichtung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, nachrichtendienstliche Aktivitäten der US-Streitkräfte
 Internationale Schule am Rhein in Neuss
 Internationale Seilbahn-Rundschau, österreichisches Fachmagazin
 Internationales Sozialrecht, das Kollisionsrecht der sozialen Sicherung
 Interrupt Service Routine oder Unterbrechungsroutine
 Intersecting Storage Rings, ehemaliger Teilchenbeschleuniger am CERN
 Israel (IOC-Ländercode)
 Israel Railways, israelische Staatsbahn
 Israir Airlines, eine israelische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Istituto Svizzero di Roma, das Schweizerische Kulturinstitut in Rom

isr steht für:
 Israelische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung